

Biografia 
Nasce in Marocco e studia all'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle di Bruxelles.

Nel 2002 inizia la sua carriera come assistente alla regia di Djingarey Maiga, per il film 4ème Nuit Noire. Matura una vasta esperienza nell'ambito del giornalismo e della produzione audiovisiva.

Animatore di laboratori di cinema per giovani registi, realizza cortometraggi di finzione e documentari.

Filmografia

Cortometraggi 
 Vierge Marie (2009)
 Abandon de poste (2009)

Documentari 
 Edward aux mains d'or (2005)
 Leçon d'Histoire (2006)
 Leila Saida (2007)
 Place Moscou (2009)

Note

Collegamenti esterni